Żnin-Wschód (gmina)
 Żnin-Wschód (gromada)